Goniądz est le nom :
 de la gmina de Goniądz, dans le powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 de la  ville de Goniądz, chef-lieu de cette gmina